Es gibt keine Hochschule mit dem Namen Fachhochschule Göttingen.
Die Bezeichnung verweist jedoch manchmal auf
 die HAWK Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen oder
 die Private Fachhochschule Göttingen.